Georges Tomb (1992-), compositeur et pianiste libanais ;
 Roland Tomb (1958-), un auteur, bioéthicien et médecin dermatologue franco-libanais.

Tomb est un toponyme du sud de l’Iran, apparaissant dans le nom de plusieurs villages :
 Tomb-e Bongeru ;
 Tomb-e Gowhar ;
 Tomb-e Sat.

 , plusieurs films.

Voir aussi 
 , une franchise constituée de jeux vidéo d'action-aventure, de comics, de romans et de films
 Forgotten Tomb, groupe de black metal